Stauronematopsis är ett släkte av svampar. Stauronematopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stauronematopsis